BWZ steht für:
 Bewertungszahl, Kennzahl zur Beurteilung von Bausparverträgen, um eine möglichst gerechte Zuteilung zu gewährleisten
 Bewertungszeitraum, Bemessungszeitraum zur Ermittlung des Versicherungswerts in der Betriebsunterbrechungsversicherung
 Bewilligungszeitraum für BAföG-Leistungen
 Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung
 Bodenwertzahl, ein Vergleichswert zur Bodenbewertung
 Bundeswarnzentrale, Österreichs Alarmzentrale
 BWZ – Bunte Wochen Zeitung, eine von der damaligen WAZ-Mediengruppe herausgebrachte und 2008 eingestellte TV-Beilage zu Tageszeitungen

bwz steht für:
 Bwisi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo und in Gabun

Abkürzung